

События

Римская республика 
 Плебей впервые избран в военные трибуны.
 Военные трибуны с консульской властью: Публий Лициний Кальв Эсквилин, Публий Манлий Вульсон, Луций Тициний Панса Сакк, Публий Мелий Капитолин, Спурий Фурий Медуллин (по Титу Ливию — Луций Фурий Медуллин), Луций Публилий Волерон Филон Вульск. Первый — плебей, остальные — патриции.

Америка 
 Племя ольмеков прекращает своё существование.

Британские острова 
 На территории современного Лондона появилось поселение на болотной местности, в месте, где река Уолбрук втекает в Темзу. Кельтский король  восстановил стены вокруг нескольких десятков хижин, чтобы разрушить на южной стороне стены вдоль реки, где был построен деревянный причал.

Спарта 
 Принимается Закон эфора Эпидатея.
 Мир между Спартой и Элеей. Элейцы вынуждены признать автономию всех городов Элиды.

Мальта 
 Карфаген оккупирует остров Мальта.

Религия 
 Оформление жрецом Ездрой догматов иудаизма.
 Брахманизм начал развиваться в индуизме, процесс, который происходил в течение 200 лет.

Искусство и наука 
 Создана модель Афинского Акрополя, которая хранится в Королевском музее Онтарио в Торонто (Канада).
 Греческие инженеры изобрели катапульту.
 Ном Тимофея «Персы».
 Феодор из Фокеи в Малой Азии строит Толос, святилище Афины Пронайи в Дельфах.

Родились 
Основная статья: Родившиеся в 400 году до н.э.
 Зоил — греческий философ, критик Гомера
 Креофил Эфесский — древнегреческий историк
 Парменион — македонский полководец, соратник Александра Македонского
 Тимарид — древнегреческий математик

Скончались 
Основная статья: Умершие в 400 году до н.э.
 Агатон — афинский трагик.
 Фрасимах — древнегреческий софист.
 Херил — древнегреческий драматург.
 Цзин-хоу — хоу царства Хань.

Главы государств в 400 году до н. э.

Карты 400 года до нашей эры

См. также

Примечания